Aidan est un prénom masculin irlandais.

Étymologie 
Dérivé du prénom gaélique irlandais Aodán, forme diminutive de Aodh (à rapprocher du gaulois aeduo signifiant feu).

Variantes 
Aodhan
 Aedan
 Aiden
 Edan
 Aodhagan
 Iagan
 Egan
 Aydan
 Ayden
 Hayden
 Haydan
 Aïdan

Saints 
Saints catholiques et orthodoxes :

 Aidan de Ferns, 626. Évêque près de Wexford en Irlande. Fête le 31 janvier.

 Aidan de Gwent et Ergyn, vers 600-608.  du lieu. Disciple de s. David de Ménevie.  Fête le ?

 Aidan de Lindisfarne, 651. Moine à Iona. En 635, le roi Oswald de Northumbrie souhaite que les moines irlandais d'Iona viennent évangéliser ses compatriotes. À la suite de l'échec d'un moine trop rigide, Aidan se porta volontaire pour reprendre cette mission. Avec plusieurs moines d'Iona, ils s'installèrent à Lindisfarne (Northumberland), une île reliée à la côté à marée basse. Cette île est devenue l'île Sainte (Holy Land). Cette installation devient monastère et évêché en 635 : c'est le berceau du christianisme dans le nord-est de l'Angleterre. Le diocèse  de Lindisfarne s’étendait de la Forth à l’Humber. Ce lieu devint une pépinière de moines et de missionnaires qui contribua, plus que l'archevêché de Canterbury, à l'évangélisation des Angles et des Saxons. Aidan fut gratifié de nombreux miracles. Il repose à Bamburgh. Appelé aussi Aedan. On le fête le 31 août.

 Aidan de Mayo, 768. Évêque en Irlande. Fête le 20 octobre.

Source 
 Tous les prénoms celtiques d'Alain Stéphan - Éditions Jean-Paul Gisserot - Collection Terre des Celtes 

Prénom irlandais